Blanche Payson (20 de setembro de 1881 — 4 de julho de 1964) foi uma atriz de cinema norte-americana.

Foi casada com Eugene Payson, em São Francisco, antes de 1910, quem morreu antes de 1915. 

Atores dos Estados Unidos
Atrizes de cinema
Cinema mudo
Naturais de Santa Bárbara (Califórnia)